Senatus puede referirse a:
El término latino para Senado (nombre de muy diferentes instituciones)
Senado romano, institución histórica
Senado de la República Romana
Senado bizantino
Senado germánico (véase Aula Regia)

Otros 
Senatus consultum